Анна Николаевна Кислицына (, род. 8 сентября 1967, Дрогичин, Брестская область, БССР) — белорусский литературный критик, литературовед, публицист. Доктор филологических наук (2016).

Биография 
Её родители — доктор филологических наук  и литературный критик .

Окончила Белорусский филиал филологического факультета Белорусского государственного университета, аспирантуру  Национальной академии наук Беларуси. После учёбы преподавала в Белорусском гуманитарном лицее имени Якуба Коласа.

Старший научный сотрудник отдела теории и истории литературы  Национальной академии наук Беларуси.

Автор монографий по истории литературы. Ведёт колонку в газете «Звязда» и колонку на сайте «Новая Европа». С 2018 года ведёт рубрику на TUT.BY с литературными и критическими статьями.

Награды 
 2004 — лауреат литературной премии «» за сборник «12+1» (совместно с , А. Хадановичем).
 2007 — лауреат премии Зоры Кипель (2007) за исследования в области белорусоведения.

Библиография 
 «Алесь Разанаў: праблема мастацкай свядомасці» () (1997);
 «Лірычная мініяцюра як жанр беларускай літаратуры» () (2000);
 «blonde attack» (2006);
 «Новая літаратурная сітуацыя: змена культурнай парадыгмы» (2006);
 «Чалавек постмадэрну ў сучаснай беларускай літаратуры» () (2010).
 Культурны градыент: ідэі, маніфесты, кірункі беларускай літаратуры на мяжы ХХ ― ХХІ стагоддзяў. — Мн.: Права і эканоміка, 2015.

Примечания

Литература 
 Аляшкевіч М. Ганна Кісліцына ў плыні сучаснай беларускай літаратуры… // «Маладосць» № 3(640), 2007. — С. 98-102.

Ссылки 
 
 Зоры не спяць: Ганна Кісліцына і літаратурная крытыка  // Белсат

Литературоведы Белоруссии
Доктора филологических наук
Родившиеся 8 сентября
Родившиеся в 1967 году
Родившиеся в Дрогичине
Выпускники филологического факультета Белорусского государственного университета